L'edizione 1994-1995 della Prva makedonska fudbalska liga vide la vittoria finale del Vardar.

Capocannoniere del torneo fu Saša Ḱiriḱ (Vardar), con 35 reti.

Classifica finale 

Kožuv Gevgelija penalizzato di 3 punti

Verdetti 
 Vardar Campione di Macedonia 1994-1995.
 Borec Veles e Kožuv Gevgelija retrocesse in Vtora Liga.

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
Campionato macedone di calcio